CTO est un sigle qui peut faire référence à :
 Chief technology officer ou Chief technical officer (en français, directeur de la technologie ou directeur technique) ;
Compte titre ordinaire ou compte d'instruments financiers (CIF) permet d'investir en Bourse, par opposition au Plan d'épargne en action
 Chronic total occlusion (en français, occlusion totale chronique d'une artère coronaire) ;
 compte-titres ordinaire ;
 Cancel to order, dans le cadre de timbres oblitéré sans avoir servi comme moyen d'affranchissement ;
 Choice Time Off, une expression anglaise qui signifie être en congé.

CTO est un code qui peut faire référence à :
 , dans l'État de New York, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.

voir aussi 
 Central Treaty Organisation (CenTO)

Code IATA des aéroports